Cromford bezeichnet
 eine ehemalige Fabrik und das nach ihr benannte Stadtviertel in Ratingen, siehe Textilfabrik Cromford
 eine Ortschaft in Derbyshire, England, siehe Cromford (Derbyshire)